

Onomastica  
 Duilio – nome proprio di persona maschile italiano

Persone 
 Cesone Duilio (...–...) – politico romano
 Cesone Duilio Longo (...–...) – decemviro romano nel 450 a.C.
 Gaio Duilio (III secolo a.C.–III secolo a.C.) – politico e militare romano 
 Gaio Duilio Longo (...–...) – politico romano
 Lino Duilio (1951) – politico italiano
 Marco Duilio (...–...) – politico romano

Altro 
 Duilio – transatlantico italiano
 Duilio – nave da battaglia della Regia Marina